Савиньё () — название нескольких коммун во Франции:

 Савиньё — в департаменте Луаре;
 Савиньё — в департаменте Эн.